

Opere 
 
 Notizie degli scrittori bolognesi, 9 volumi, Bologna, 1781-1794.
 Memorie della vita del generale co. Luigi Ferdinando Marsigli
 Memorie della vita di Ulisse Aldrovandi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni